Dánia
Rude falu Slagelse községben, Sjælland régióban

 Horvátország
Rude falu Szamobor községben, Zágráb megyében 
Rude Pribićke falu Krašić községben, Zágráb megyében

Egyéb
Rude (dal)